Сезон НБЛ 1938/39 — стал 2-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 8 команд, которые провели по 26—28 игр в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Акрон Файрстоун Нон-Скидс». В финале «Файрстоун Нон-Скидс» победили в пяти играх команду «Ошкош Олл-Старз».

В межсезонье к лиге присоединилась одна новая команда («Шебойган Рэд Скинс»), а клубы «Дейтон Метрополитанс», «Баффало Бизонс», «Коламбус Атлетик Саппли», «Канкаки Галлахер Троянс», «Форт-Уэйн Дженерал Электрикс» и «Цинциннати Комеллос» прекратили своё существование. Команда «Уитинг Кайзер Олл-Американс» сменила свою прописку и стала называться «Хэммонд Кайзер Олл-Американс».

Регулярный сезон 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финал НБЛ 

В этом сезоне плей-офф, как такового, не было, состоялся только финал НБЛ, в котором встретились победители дивизионов.

Результаты матчей финальной серии:

Акрон Файрстоун Нон-Скидс — Ошкош Олл-Старз 3-2 (50:38, 36:38, 40:29, 37:49, 37:30).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБЛ: Лерой Эдвардс, Ошкош Олл-Старз
 Новичок года НБЛ: Джуэлл Янг, Индианаполис Каутскис
 Тренер года НБЛ: Пол Шикс, Акрон Файрстоун Нон-Скидс

 Первая сборная всех звёзд:
 Пол Бёрч (Питтсбург Пайретс)
 Джерри Буш (Акрон Файрстоун Нон-Скидс)
 Ховард Кейбл (Акрон Файрстоун Нон-Скидс)
 Лерой Эдвардс (Ошкош Олл-Старз)
 Джон Сайнс (Индианаполис Каутскис)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Чак Блудорн (Акрон Гудиер Уингфутс)
 Джон Моир (Акрон Файрстоун Нон-Скидс)
 Джек Озберн (Акрон Файрстоун Нон-Скидс)
 Чарли Шипп (Акрон Гудиер Уингфутс)
 Джуэлл Янг (Индианаполис Каутскис)

Комментарии

Ссылки 
 1938-39 National Basketball League Standings
 1938-39 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1938/1939